Gesundheit ist eine Bezeichnung für

 Gesundheit, körperlicher und psychischer Zustand 

 Gesundheit (Zeitschrift), Zeitschrift 1875–1918
 Gesundheit!, Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks

Siehe auch